Mens puede hacer referencia a:

 Mens (cantón), antiguo cantón en el departamento de Isère, región Ródano-Alpes.
 Mens (comuna), comuna  en el departamento de Isère, en la región de Auvernia-Ródano-Alpes, Francia.
 Mens (España), parroquia y aldea del municipio de Malpica de Bergantiños, provincia de La Coruña, España.
 Mens (mitología), en la mitología romana, Mens es la personificación del pensamiento y la conciencia, también se conoce como Bona Mens, como la personificación del alma humana.
 El Partij voor Mens en Spirit (MenS para abreviar) es un partido político holandés fundado en marzo de 2008.
 Mens (revista), revista semestral dedicada a la historia de las ideas y la historia cultural en Quebec. Fundada en 2000.
 Mens (sencillo), sencillo de la banda holandesa BLØF del álbum Umoja.
 Mens (álbum), séptimo álbum de estudio de la cantante holandesa Wende Snijders.
 De Mens, grupo de rock belga.